Нодия () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Нодия, Василий Георгиевич (1891—1924) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Нодия, Гиви Георгиевич (1948—2005) — советский футболист, тренер.
 Нодия, Леван Георгиевич (род. 1949) — советский футболист.